Amerikai Egyesült Államok
 Jack (Alabama)
 Jack (Missouri)
Kultúra
 Jack (1996) film
 Jack (2004) film
 Jack (2013) televíziós film
Egyéb
 Jack csatlakozó, az elektronikában használatos csatlakozó